Guillermo González Camarena – scienziato e ingegnere messicano
 Guillermo González del Río García (Campanal) – calciatore e allenatore di calcio spagnolo

 Guillermo Gonzalez – astrofisico cubano naturalizzato statunitense
 Guillermo Gonzalez – calciatore
 Guillermo Gonzalez – atleta portoricano